Rouahi ist der Familienname folgender Personen:

 Afef Rouahi (* 1985), tunesische Fußballspielerin
 Mohamedamin Rouahi (* 1980), Rapper
 Mohamed Salem Al Rouahi (* 1988), omanischer Sprinter